Varga Gyula (1902–1973) orvos, fül-orr-gégész, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa
 Varga Gyula (1905–1986) református lelkész, költő
 Varga Gyula (1924–1984) geológus, a földtudomány kandidátusa
 Varga Gyula (1924–2004) etnográfus, muzeológus, egyetemi tanár
 Varga Gyula (1930–2010) Jászai Mari-díjas színművész
 Varga Gyula (1930–1984) jogász, egyetemi főtitkár
 Varga Gyula (1934) atléta, akadályfutó, középtávfutó
 Varga Gyula (1935) sportújságíró
 Varga Gyula (1935) erdélyi magyar helytörténész
 Varga Gyula, (1938) a közgazdaságtudomány doktora, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanára, a Doktori Iskola vezetője
 Varga Gyula, (1963–2022) filozófus, főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának dékánja (2000–2008) 

hasonló néven
 Vargha Gyula (1853–1929) költő, műfordító, statisztikus, a Kisfaludy Társaság és az MTA tagja